Butterflies kan syfta på:

 Butterflies (låt av 3+2) – Vitrysslands bidrag till Eurovision Song Contest 2010
 Butterflies (Michael Jackson) – en planerad singel av Michael Jackson
 Butterflies (TV-serie) – en TV-serie producerad av BBC 1978–1983